Dacun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dacun (ort i Kina), Sichuan, 
 Dacun Zhen, socken, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar